Ово је списак држава и зависних територија по стопи морталитета, по изворима The World Factbook, из септембра 2005.

Спољашње везе 
 The World Factbook 

Стопа морталитета
Демографија